Carl Frühling ist der Name folgender Personen:

* Carl Frühling (Architekt und Baubeamter) (Carl Heinrich Frühling; 1807–1893), deutscher Architekt 
 Carl Frühling (Architekt) ( Heinrich Johannes Carl Frühling; 1839–1912), deutscher Architekt 
 Carl Frühling (Komponist) (1868–1937), österreichischer Komponist